Brade ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Curt Brade (1881–1971), deutsch-brasilianischer Botaniker
 Christian Brade (* 1971), deutscher Politiker (SPD)

 Johanna Brade (* 1960), deutsche Kunsthistorikerin
 Lutz Brade (* 1938), deutscher Theologe, Autor und Herausgeber
 Nikolaus Brade (* 1974), deutscher Fotograf
 Ute Brade (* 1942), deutsche Keramikerin
 William Brade (1560–1630), englischer Komponist, Violinist und Gambenvirtuose

Siehe auch:
 Brahde
 Prade